Lazăr se poate referi la:
 Lazăr (nume), nume de origine ebraică
 Sfântul Lazăr, sărbătorit în Biserica Romano-Catolică pe 29 iulie 
 Râul Lazăr, Vaslui
 Râul Lazăr, Jiul de Vest
 Castelul Lazar

Nume de botez
 Lazăr al Serbiei
 Lazăr Puhalo
 Lazăr Cosma
 Lazăr Șăineanu
 Lazăr Cârjan
 Lazăr Dubinovschi
 Octavian Lazăr Cosma
 Lazăr Lădariu
 Lazar Berman
 Lázár Madaras

Nume de familie
 Alexandru Lazăr (actor) (1933-2019), actor și critic de film român
 Alexandru Lazăr (fotbalist) (n. 1991), fotbalist român
 Augustin Lazăr (n. 1956), profesor universitar și autor de publicații juridice, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
 Aurel Lazăr (1872-1930), avocat român, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Cornel Lazăr (1863-1931), delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Costache Lazăr (1919-2008), medic chirurg român, profesor universitar
 Costin Lazăr (n. 1981), fotbalist român
 Dan Petru Lazăr, senator român
 Diana Lazăr (n. 1991), handbalistă română
 Dinu Lazăr (n. 1954), fotograf și operator român
 Dorina Lazăr (n. 1940), actriță română
 Dorio Lazăr (1922-2004), sculptor, pictor, poet, eseist și traducător român și german
 Elisabeta Lazăr (n. 1950), canotoare română
 Florin Lazăr (n. 1980), fotbalist român
 Filip Lazăr (1894-1936), compozitor și pianist român
 Gabriela Moga Lazăr (1926-2012) artistă română specializată în arta tapiseriei
 George Lazăr (n. 1963), scriitor și publicist român
 Georgeta Lazăr (n. 1973), atletă română
 Ghelman Lazăr (1887-1976), pictor român
 Gheorghe Lazăr (1779-1823), pedagog, teolog, traducător și inginer român
 Iacob Lazăr (1884-1951), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ilie Lazăr (1895-1976), jurist și om politic român
 Ioan Lazăr (n. 1947), critic de film român
 Ioan P. Lazăr (1862-1915), editor, contabil și învățător din Transilvania
 Ion-Marian Lazăr (n. 1978), deputat român
 Liliana Lazăr (n. 1972), scriitoare română
 Maria Lazăr (n. 1939), deputat român
 Marius Lazăr (n. 1969), politician român
 Mihai Lazăr (n. 1986), jucător român de rugby în XV 
 Radu Lazăr (n. 1947), jucător român de polo pe apă
 Rodica Lazăr (n. 1978), actriță română
 Simona Nicoleta Lazăr (n. 1968), poetă, prozatoare, editoare și jurnalistă română
 Sorin-Constantin Lazăr (n. 1966), politician român
 Teodor Lazăr (n. 1967), deputat român
 Valentin Lazăr (n. 1989), fotbalist român
 Valeriu Lazăr (n. 1968), om politic din Republica Moldova
 Veronica Lazăr (1938-2014), actriță italiană de origine română

Vezi și 
 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București